Улица Кистяковских () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от улицы Шевченко до улицы Защитников Украины и Генерала Пухова, исторически сложившаяся местность (район) Бобровицкий жилой массив.

Нет примыкающих улиц.

История 
1-й Совхозный и 2-й Совхозный переулки были проложены в начале 1950-х годов и застроены индивидуальными домами.

1-й Совхозный переулок и 2-й Совхозный переулок в середине 1950-х годов были объединены в единую улицу Панфиловцев — в честь Панфиловцев — советских военнослужащих под командованием генерал-майора И. В. Панфилова, участвовавших в 1941 году в обороне Москвы. Почти все советские бойцы-участники обороны погибли и были награждены званием Героя Советского Союза. 

19 февраля 2016 года улица получила современное название — в честь семьи Кистяковских, согласно Распоряжению городского главы В. А. Атрошенко Черниговского городского совета № 54-р «Про переименование улиц города» («Про перейменування вулиць міста»)

Застройка 
Улица пролегает в северо-западном направлении, почти с самого начала раздваивается на два параллельных участка. Улица имеет нехарактерную нумерацию. 

Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой. 

Учреждения: нет

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — С. 594 ПАНФІЛОВЦІВ  ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова